Hindenburgpark steht für:

 eine frühere Bezeichnung des Volksparks Wilmersdorf in Berlin
 eine frühere Bezeichnung des Stadtparks in Dinkelsbühl
 eine frühere Bezeichnung des Friedensparks, einer Parkanlage in Köln
 eine während der NS-Zeit gültige Bezeichnung des Ebertparks, einer Parkanlage in Ludwigshafen am Rhein
 eine frühere Bezeichnung einer Parkanlage in Recklinghausen
 eine frühere Bezeichnung einer Parkanlage in La Crescenta-Montrose im US-amerikanischen Bundesstaat Kalifornien
 eine frühere Bezeichnung des Stadtparks in Münchberg
 eine Parkanlage in Bad Dürrheim
 Hindenburgpark (Hamburg), eine Parkanlage in Hamburg-Othmarschen
 eine Parkanlage in Ichenhausen
 eine Parkanlage in Ingolstadt
 eine Parkanlage in Leverkusen
 eine Parkanlage in Münnerstadt